Spojení písmen I a U může mít různé významy:

IU 
 Mezinárodní jednotka (z anglického International Unit)
 IU – zpěvačka z Jižní Koreje

iu 
 inuktitutština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk